

Patronyme 

 Adam Adami (1610-1663), un religieux bénédictin allemand et historien ;
 Antonio Filippo Adami (vers 1720-1770), poète italien ;
 Edward Fenech-Adami (1934-), un homme politique maltais ;
 Friedrich Wilhelm Adami (1816-1893), un écrivain, dramaturge et critique de théâtre allemand ;
 Franco Adami (1933-2022), un sculpteur italien ;
 Giuseppe Adami (1878-1946), un dramaturge, écrivain, librettiste et critique musical italien ;
 Giuseppe Adami (1915-2007), un arbitre italien de football  ;
 Pietro Adami, un peintre italien actif au  ;
 Valerio Adami (1935-), un peintre italien.

Dans la fiction 
 Winn Adami, un personnage de l'univers de Star Trek.

Toponyme 

 Adami, un hameau de la commune italienne de Decollatura, dans la province de Catanzaro dans la région Calabre ;
 Adami Tullu, une ville d'Éthiopie.

Entreprise 
Adami peut aussi désigner :
 Adami, constructeur automobile italien disparu.

Sigle 
ADAMI peut désigner :
 Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes.

Homonymie de patronyme